Farm Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Farm Island (Maine)
 Farm Island (Piscataquis County, Maine)
 Farm Island (Minnesota)
 Farm Island (New Hampshire)
 Farm Island (South Dakota)